Зловеща семейна история е американски антологичен сериал, създаден, по идея на Раян Мърфи и Брад Фалчък.

Главни актьори 
Списък с актьорите, които са участвали в повече от един сезон на сериала и имената на техните персонажи.

Къща за убийства 
Вижте също: Зловеща семейна история: Къща за убийства

Главни 
 Вивиън Хармън е съпругата на Бен Хармън и майката на Вайълет Хармън. Тя се отдалечава от съпруга си, поради аборт, което води до изневяра от негова страна. Тя не може да прости на Бен, но той е решен да спаси семейството си и решава да заживеят в Лос Анджелис и да започнат отначало. Те се сплотяват и правят секс за първи път от месеци насам. След това, тя участва в садо-мазо акт с гумен костюм, в който вярва, че е мъжът ѝ. Скоро, тя научава, че е бременна с близнаци, но се оказва, че само едното дете е на Бен, съответно, другото е на мъжа в гумения костюм, Тейт Лангдън. Когато вече бременната бивша любовница се появява в Ел Ей, тя е убита и заровена, но се появява като призрак и кара Вивиън да полудее, за да я изгони от къщата и да се грижи за децата ѝ. Бен и Вивиън научават, че едно от бебетата се развива по-бързо и може да се роди по всяко време. Въпреки това, тя ги ражда заедно, но едното бебе е мъртво, а другото умира, по време на раждането. Когато и самата тя умира, тя прощава на Бен и те се събират с призраците на предишни собственици на къщата си, за да прогонят евентуални нови наематели, които да не страдат от съдбата, грозяща всеки, който живее в къщата.
 Д-р Бен Хармън е психиатър, женен за Вивиън Хармън и баща на Вайълет Хармън.